

Шугар-Гілл — місто, штат Джорджія
 Шугар-Гілл — місто, штат Нью-Гемпшир